Cuibul de vipere se poate referi la:
 Cuibul de vipere (roman), roman de François Mauriac (Le Nœud de vipères)
 Cuibul de vipere (serial), telenovelă braziliană (Cobras & Lagartos)